Per la sua magnificenza, ricchezza e dimensione, era sopra tutti gli edifici destinati alla residenza. 

 Palazzo imperiale romano di Milano – antica architettura di Milano
 Palazzo imperiale romano di Sirmio – antica architettura di Sirmio, odierna Sremska Mitrovica
 Palazzo imperiale romano di Antiochia – antica architettura di Antiochia di Siria, odierna Antakya
 Palazzo imperiale romano di Tessalonica – antica architettura di Tessalonica, odierna Salonicco

Pagine correlate
 Palazzo imperiale
 Palazzo imperiale di Costantinopoli